Villa Il Melarancio – villa di Scandicci, in via di Scandicci
 Villa Il Melarancio – villa di Scandicci, in località Scandicci Alto
 Villa Il Melarancio – villa di Sesto Fiorentino, in località Querceto